Milești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Milești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Milești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau:
 Milești (Nisporeni), Gemeinde im Rajon Nisporeni